Achternaam:
 Angelo Peluso (1801–1854), franciscaner broeder
 Anthony Peluso (1989), Canadees professioneel ijshockeyspeler
 Cezar Peluso (1942), Braziliaans jurist
 Deanna C. C. Peluso (1979), Amerikaans-Canadese muzikante
 Federico Peluso (1984), Italiaans voetballer
 Jessimae Peluso (1982), Amerikaanse stand-up comedian en televisiepersoonlijkheid
 Lisa Peluso (1964), Amerikaanse soap-actrice
 Maurizio Peluso (1985), Italiaans profvoetballer
 Mike Peluso (1965), Amerikaanse ijshockeyer
 Mike Peluso (1974), Amerikaanse ijshockeyer
 Nathy Peluso (1995), Argentijnse zangeres, liedjesschrijfster, danseres en pedagoge
 Tony Peluso (1950–2010), Amerikaans gitarist en platenproducent
 Vincenzo Peluso, Italiaans acteur

Fictieve personages:
 Brian Peluso, personage uit Conviction (tv-serie 2006)